Patrick Schommer, né le  à Samedan, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Carrière

En club 
Grison d'origine, Patrick Schommer rejoint l'organisation du ZSC Lions lors de la saison 2005-2006. Il fait alors ses débuts en LNB avec le club ferme de GCK Lions.

Il doit attendre la saison 2007-2008 pour faire ses premiers pas en LNA, et le championnat 2010-2011 pour avoir sa place dans le secteur offensif du ZSC Lions.

Sans être titulaire indiscutable, Schommer a participé à la Coupe Victoria en 2009, match remporté par les Suisses face aux Blackhawks de Chicago.

En équipe de Suisse 
Patrick Schommer a disputé deux championnats du monde des moins de 18 ans, en 2006 et 2007, ainsi qu'au championnat du monde junior de 2009.

Palmarès 
Coupe Victoria
Vainqueur en 2009 avec le ZSC Lions
Ligue nationale A
Champion en 2012 avec le ZSC Lions

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|rowspan="2"|2005-2006 || GCK Lions || LNB
| 9 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| GCK Lions U20 || Élites Jr. A
|  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|rowspan="2"|2006-2007 || GCK Lions || LNB
| 24 || 1 || 10 || 11 || 12 || 9 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| GCK Lions U20 || Élites Jr. A
| 17 || 6 || 13 || 19 || 6 || 3 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|rowspan="3"|2007-2008 || ZSC Lions ||  LNA
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| GCK Lions || LNB
| 45 || 10 || 20 || 30 || 49 || 3 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|Suisse U20 || LNB
| 5 || 2 || 5 || 7 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="3"|2008-2009 || ZSC Lions || LNA
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| GCK Lions || LNB
| 35 || 13 || 7 || 20 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|Suisse U20 || LNB
| 5 || 1 || 2 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"|2009-2010 || ZSC Lions ||  LNA
| 34 || 1 || 10 || 11 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| GCK Lions || LNB
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"|2010-2011 || ZSC Lions || LNA
| 42 || 2 || 9 || 11 || 6 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| GCK Lions || LNB
| 6 || 3 || 1 || 4 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 || ZSC Lions ||  LNA 
| 40 || 1 || 7 || 8 || 6 || 9 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2012-2013 || HC Davos ||  LNA 
| 15 || 1 || 4 || 5 || 6 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|2013-2014 || HC Davos ||  LNA 
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Rapperswil-Jona Lakers ||  LNA 
| 12|| 0|| 3|| 3|| 2|| 13|| 1|| 6|| 7|| 0 
|-
|2015-2016||Rapperswil-Jona Lakers||LNB||8 || 0 || 3 || 3 || 2 || 17 || 2 || 4 || 6 || 4 	
|-
|2016-2017||HC Martigny Red Ice||LNB||43 || 9 || 14 || 23 || 12 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
|2017-2018||SC Langenthal||LNB||41 || 5 || 7 || 12 || 14 || 9 || 0 || 3 || 3 || 0 	

|2006 ||  Suisse -18 ans|| CM -18 ans D1
| 5 || 2 || 0 || 2 || 6 || +1 || Promu
|-
|2007 ||  Suisse -18 ans|| CM -18 ans
| 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || -5 || 
|-
|2009 ||  Suisse -20 ans||CM -20 ans D1
| 5 || 1 || 5 || 6 || 4 || +2 || Promu
|-
|2010 || ZSC Lions || Trophée européen
| 8 || 1 || 2 || 3 || 0 || || de la division centrale

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en avril 1989
Naissance à Samedan
Sportif grison
Joueur suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du GCK Lions
Joueur du ZSC Lions
Joueur du HC Davos
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC Saint-Moritz
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont